Аро́ш (, ) — еврейская фамилия. Известные носители:

 Арош, Рафаэль (; род. 1975) — французский певец и автор-исполнитель.
 Арош, Серж (; род. 1944) — французский физик, лауреат нобелевской премии.